Gehrden (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Gehrden (Saksen-Anhalt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt